Nowosielce (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Trzebnicki, woiwodschap Neder-Silezië
 Nowosielce (powiat Przeworski), een plaats in het Poolse district Przeworski, woiwodschap Subkarpaten
 Nowosielce (powiat Sanocki), een plaats in het Poolse district Sanocki, woiwodschap Subkarpaten